Gilbertsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Gilbertsville (Kentucky)
 Gilbertsville (New York)
 Gilbertsville (Pennsylvania)